El Riutort o riu Tort, afluent del riu Ripoll.
 El Riutort, afluent del Llobregat al Berguedà.
 Riutort (Puigbalador), llogaret de Puigbalador (Capcir)
 Revista Riutort, publicació sabadellenca